Biologie
Ja, geslacht van kevers uit de familie van de loopkevers

Taal
Ja, positief antwoord van bevestiging, inwilliging of toestemming in de meeste Germaanse talen
Ja, Gronings modaal partikel (zoals in: Ik weet dat ja wel)
Ja, de cyrillische letter Я
Ja, Japans (volgens ISO 639-1)

Muziek
Ja (album), album van De Jazzpolitie uit 1995
Ja! (album), album van Spinvis uit 2006
Ja! (lied), lied van Bizzey in samenwerking met Kraantje Pappie, Chivv en Yung Felix uit 2018